Sezon 1995 był 5. sezonem o mistrzostwo Białorusi.

Tabela końcowa 

1jako zdobywca Pucharu Białorusi

Najlepsi strzelcy 
16 goli
 Siarhiej Jaromka (MPKC Mozyrz)

15 goli
 Piatro Kaczura (Dynama Mińsk)

11 goli
 Walancin Bialkiewicz (Dynama Mińsk)

10 goli
 Pawieł Stawrou (Dynama-93 Mińsk)
 Maksim Ramaszczanka (MPKC Mozyrz)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
1995 na Białorusi